Литерал ( — буквальный) — музыкальный жанр, появившийся в 2008 году, одно из ответвлений авторской песни.

Описание 
Литерал представляет собой видеоряд (чаще всего в качестве видеоряда используется трейлер к компьютерной игре или фильму), который обычно сопровождается авторской песней, а также субтитрами, которые являются текстом песни и описывают то, что показывается на видео.

Известные литералы

В США 
Создателем самого жанра и автором первого литерала является человек, известный под ником «DustoMcNeato». Первым литералом стала перепевка песни «Take on Me» группы A-Ha, сопровождаемая оригинальным видеоклипом.

Тем не менее, жанр стал популярным только тогда, когда за него взялся американский блогер Тоби Тёрнер (), известный также как «Tobuscus». Свой первый литерал, опубликованный на YouTube 8 декабря 2009 года, он сделал к трейлеру фильма «Битва Титанов». Самыми известными его работами являются литералы на трейлеры игр Assassin’s Creed: Revelations (выпущено 21 июня 2011 года, на январь 2022 года имеет более 28,8 млн просмотров) и Assassin’s Creed: Brotherhood (опубликовано 2 сентября 2010 года, на январь 2022 года имеет около 51,4 млн просмотров).

В России 
Через три с половиной года после создания первого литерала появились первые русскоязычные литералы.

Первым создателем литерала на русском языке является Дмитрий Бородастов, известный также под никнеймом «BBlog». Свой первый литерал он опубликовал 7 февраля 2012 года к трейлеру игры GTA V. Сам Дмитрий называет литерал словосочетанием «что вижу, то пою». Вторым по счёту и известности литеральщиком в России стал Никита Бабиков, известный под ником «ZIDKEY». Его первый литерал, вышедший 16 марта 2012 года, был сделан на трейлер игры Assassin's Creed 3.

Оба участника впоследствии записали обращения к Тоби Тёрнеру в виде литералов на трейлер игры Assassin's Creed 3, продемонстрированный на E3 2012 (в обращениях они предложили ему сделать свою версию литерала на этот трейлер). А через некоторое время они записали совместный литерал на один из трейлеров GTA V, показывающему видео на движке игры.

В 2014 году впервые начали появляться «склейки» литералов, т. е. видео, в котором содержится сразу несколько роликов по данной тематике.

Примечания